Éric Rochat (filmregisseur), Frans filmregisseur (1936-2003)
Éric Rochat (politicus), Zwitsers arts en politicus